Guaibacoa peut désigner :

Guaibacoa : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colina dans l'État de Falcón ;
 Guaibacoa : capitale de la paroisse civile de Guaibacoa, dans la municipalité de Colina dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme